Пограни́чная — название населенных пунктов:

Белоруссия 
 Пограничная — деревня в Каменецком районе Брестской области.

Китай 
 Пограничная — старое русское название города Суйфыньхэ в провинции Хэйлунцзян и располагавшейся в нём станции КВЖД.

Другое 
 Пограничная улица (значения)

Примечания